Сало може да се отнася за:

 Сало – град в Италия
 Сало – град във Финландия
 Република Сало – другото име на Италианската социална република
 „Сало, или 120-те дни на Содом“ – филм на ужасите, режисиран от Пиер Паоло Пазолини
 Мика Сало – финландски пилот от Формула 1